Bahía Solano kan syfta på:

Colombia 

 Bahía Solano (kommun), Chocó, 
 Mutis, ort, Chocó,